La gara di nuoto degli 400 metri stile libero maschili dei campionati mondiali di nuoto 2007 è stata disputata il 25 marzo presso la Rod Laver Arena di Melbourne.

Accreditati alla partenza 79 atleti.

La competizione è stata vinta dal nuotatore sudcoreano Park Tae-Hwan, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'australiano Grant Hackett e al russo Yury Prilukov.

Podio

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Nel corso della competizione non sono stati migliorati.

Risultati

Batterie 
I migliori 8 tempi accedono alla finale

Finale 

DNS= Non partito
DSQ= Squalificato

Collegamenti esterni
   
   
   

Stile libero 400 M